Osoby o tym nazwisku:
 Bohdan Szucki – polski toksykolog, nauczyciel akademicki
 Tadeusz Szucki – polski uczony